Aspis, nom romà de l'actual població de Kélibia (Tunísia)
 Aspis, nom romà de l'actual població d'Asp (País Valencià)
 Aspis, escut propi de l'armament dels hoplites